Сінті (Фукусіма)
 Сінті (цигани)